Йоганнесбурґ — водоспад у штаті Вашингтон (США).
 Йоганнесбурґ — гора (2499 м) у штаті Вашингтон (США).
 Йоганнесбурґ — міський округ в провінції Ґаутенг (ПАР).
 Йоганнесбурґ — найбільше місто ПАР.